Пе́тра Це́тковская (; родилась 8 февраля 1985 года в Простеёве, Чехословакия) — чешская теннисистка; победительница двух турниров WTA в парном разряде; бывшая первая ракетка мира в юниорском парном рейтинге и бывшая пятая — в юниорском одиночном; победительница двух юниорских турнира Большого шлема в парном разряде (Australian Open, Roland Garros-2001); финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Australian Open-2003); полуфиналистка парного турнира Orange Bowl (2000).

Общая информация 
Петра — старшая из двух детей Петра и Алёны Цетковских; её брата зовут Матей. Отец же, работающий в магазине теннисного инвентаря, и привёл дочь в этот спорт в пятилетнем возрасте.

Цетковская родилась и до 19 лет жила в Простеёве, после чего также стала время от времени тренироваться в Париже — у местных специалистов.

Петра — агрессивный и разнообразный игрок. Любимые удары — подача, форхенд, также Цетковская неплохо действует у сетки. Чешка не выделяет для себя любимого покрытия, одинаково хорошо играя везде.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (36)

Победы (23)

Поражения (13)

Финалы турниров WTA в парном разряде (5)

Победы (2)

Поражения (3)

Финалы турниров ITF в парном разряде (40)

Победы (25)

Поражения (15)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Родившиеся в Простеёве
Теннисисты Чехии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде среди девушек
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде среди девушек